Ма́лые Бо́рки — деревня Тербунского сельского поселения Тербунского района Липецкой области. Расположены на реке Олым в 14 км западнее районного центра села Тербуны.

Известны с 1778 года. Название — по находившимся рядом боркам (лескам).

В начале XX века помещиком Шереметевым в Малых Борках создан конный завод. После Октябрьской революции завод был национализирован и просуществовал до 1941 года.

Население

Известные уроженцы 
 Андрей Иванович Кузьмин

См. также 
Борки — село в Тербунском районе.

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района